Stati Uniti d'America
Kasson – township della Contea di Leelanau, Michigan
Kasson – città della Contea di Dodge, Minnesota